Skaug ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Skaug (1906–1974), norwegischer Politiker
 Erna Skaug (1923–2020), norwegische Opernsängerin
 Gunnar Skaug (1940–2006), norwegischer Politiker
 Morten Skaug, norwegischer Curler
 Oskar Skaug (1880–1955), norwegischer Organist und Musikpädagoge
 Trygve Skaug (* 1985), norwegischer Songwriter, Musiker und Dichter